Малек (, , ) — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Малек, Иван (1909—1994) — чехословацкий микробиолог.
 Малек, Оттокар (1875—1923) — чешско-американский пианист, дирижёр и музыкальный педагог.
 Малек, Петр (1961—2019) — чешский стендовый стрелок, серебряный призёр Олимпийских игр (2000).
 Малек, Рами (род. 1981) — американский актёр кино и телевидения египетского происхождения.
 Малек, Реда (1931—2017) — государственный и политический деятель Алжира.
 Малек, Роман (род. 1977) — чешский хоккеист и тренер.
 Малек, Татьяна (более известна под фамилией Мария; род. 1987) — немецкая теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Другое 
 Виноградник Малек — историческое здание в Исфахане, Иран.
 Малек Мансур Мирза Шуа ас-Салтане (1880—1922) — премьер-министр (визирь) Персии.

См. также 
 Малик